Feng-ch’eng Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengcheng Shi (härad i Kina, Jiangxi), 
 Fengcheng Shi (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar